een plaats in de Italiaanse provincie Reggio Calabria, zie Samo (Italië)
 een Frankisch persoon, zie Samo (persoon)
 een platenlabel, Samo Records
SAMO kan verwijzen naar:
 Stichting SAMO-Nederland, waarin ondergebracht het Nationaal Jeugd Fanfareorkest NJFO

Zie ook:
Samen